

Codici 
 VRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Versailles (Stati Uniti)

Acronimi 
 VRS – sigla di Vojska Republike Srpske (Esercito della Republika Srpska)
 VRS – acronimo di Virus Respiratorio Sinciziale, virus della famiglia Paramyxoviridae che causa malattie respiratorie infantili
 Virus respiratorio sinciziale umano
 Virus respiratorio sinciziale bovino 
 Virus respiratorio sinciziale ovino 
 Virus respiratorio sinciziale caprino